Algeriet deltog for første gang i olympiske lege under sommer-OL 1964 i Tokyo. De har siden deltaget i alle sommerlege undtaget sommer-OL 1976, som de boykottede. Algeriet har også deltaget i olympiske vinterlege tre gange.

Medaljeoversigt

Medaljevindere

Eksterne henvisninger 
 Algeriets OL-statistik  på Sports-reference.com

 
 
OL